D’Amore ist der Familienname folgender Personen:

 Angela D’Amore (* 1971), australische Politikerin
 Caroline D’Amore (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Crescenzo D’Amore (* 1979), italienischer Radrennfahrer
 Hallie D’Amore (1942–2006), amerikanische Maskenbildnerin
 Luigi D’Amore, italienischer Klassischer Archäologe
 Marco D’Amore (* 1981), italienischer Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Amore